Агреда () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Гомара. Занимает площадь 164,93 км². Население — 3259 человек (на 2010 год).

Покровителями города считаются святой Архангел Михаил и Святая Дева де лос Милагрос.

В населённом пункте родился известный легкоатлет Фермин Качо.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Ágreda
 Ágreda en la web, portal de Ágreda
 Asociación de Comerciantes de Agreda

Муниципалитеты Сории